Lutherbrunnen steht für:

* Lutherbrunnen (Freiberg) (1883)
 Lutherbrunnen (Ludwigshafen) (1992)
 Lutherbrunnen in Mansfeld (1913)
 Lutherbrunnen in Dietersdorf (Treuenbrietzen)